No Way Out puede referirse a:

 No Way Out, evento anual de lucha libre organizado por la WWE.
 NoWayOut, grupo musical de pop punk de Barcelona (España).